Molekulska formula -{C21H25NO2}- se može odnositi na:
 PEPAP, opioidni analgetik
 Piperidolat, antimuskarinik